

Politici 
John Archer (1863-1932) – politico britannico, una delle prime persone di discendenza africana eletti a una carica pubblica
John Archer (1741-1810) – ex membro del Congresso degli Stati Uniti dal Maryland
John Hall Archer (1914-2004) – presidente canadese della University of Regina
John Archer (1865-1949) – politico neozelandese

Sportivi 
John Archer (n. 1941) – calciatore inglese
John Archer (1921-1997) – atleta britannico

Altri 
John Archer (1915-1999) – attore statunitense
John Archer (1660-1684) – medico di corte durante il regno di Carlo II
John Archer – mago comico britannico
John Lee Archer (1791-1852) – architetto e ingegnere
John Archer (1924-1999) – generale dell'esercito britannico
John Wykeham Archer (1808-1864) – artista, incisore e scrittore inglese